Сатоми (里美, 聡美, さとみ) — женское японское имя:

  (род. 1980) — японская сэйю.
  (род. 1962) — японская сэйю.
  (род. 1955) — японская сэйю.
  и Сатоми Исии — персонажи романа «Королевская битва».
  (род. 1986) — японская сэйю.
  (род. 1954) — японский хирург, президент Университета Тохоку.

 — японская фамилия:

  (род. 1992) — профессиональная японская сёгистка.
  (里見 弴; 1888—1983) — японский писатель.

Также, «Сатоми и восемь псов» — японский исторический фантастический роман.

Японские женские имена
Страницы значений:Тёзки